Az 1985-ös 1. divisjon volt a 41. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Vålerengen volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Jørn Andersen (Vålerengen) – 23 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok